hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) w USA, w stanie Tennessee